{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (82501) - || 2001 OL45 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82502) - || 2001 OC46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82503) - || 2001 OU46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82504) - || 2001 OZ46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82505) - || 2001 OD47 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82506) - || 2001 OC48 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82507) - || 2001 OQ48 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82508) - || 2001 OH49 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82509) - || 2001 OQ49 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82510) - || 2001 OT49 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82511) - || 2001 OU49 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82512) - || 2001 OY49 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82513) - || 2001 OA50 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82514) - || 2001 OG50 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82515) - || 2001 OK50 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82516) - || 2001 OH52 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82517) - || 2001 OP52 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82518) - || 2001 OF53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82519) - || 2001 OG53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82520) - || 2001 OP53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82521) - || 2001 OC54 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82522) - || 2001 OD54 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82523) - || 2001 OL54 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82524) - || 2001 OE55 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82525) - || 2001 OM55 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82526) - || 2001 OV55 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82527) - || 2001 OD57 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82528) - || 2001 OW57 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82529) - || 2001 OH58 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82530) - || 2001 OW60 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82531) - || 2001 OM61 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82532) - || 2001 OL63 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82533) - || 2001 OB64 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82534) - || 2001 OE64 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82535) - || 2001 OF64 || 24 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82536) - || 2001 OM64 || 24 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82537) - || 2001 OS64 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82538) - || 2001 OJ65 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82539) - || 2001 ON65 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82540) - || 2001 OC66 || 22 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82541) - || 2001 OC67 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82542) - || 2001 OH67 || 26 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82543) - || 2001 OQ67 || 27 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82544) - || 2001 OU67 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82545) - || 2001 OW67 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82546) - || 2001 OB68 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82547) - || 2001 OB69 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82548) - || 2001 OH69 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82549) - || 2001 OU69 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82550) - || 2001 OB71 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82551) - || 2001 OE71 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82552) - || 2001 OH71 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82553) - || 2001 OL71 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82554) - || 2001 OA72 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82555) - || 2001 OH74 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82556) - || 2001 OE75 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82557) - || 2001 OO75 || 24 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82558) - || 2001 OM76 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82559) Emilbřezina || 2001 OD77 || 28 juli 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| (82560) - || 2001 OE78 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82561) - || 2001 OF78 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82562) - || 2001 OH78 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82563) - || 2001 OP78 || 26 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82564) - || 2001 OY79 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82565) - || 2001 OE80 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82566) - || 2001 OP80 || 29 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82567) - || 2001 OT81 || 26 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82568) - || 2001 OX81 || 26 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82569) - || 2001 OG82 || 31 juli 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (82570) - || 2001 OR82 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82571) - || 2001 OV82 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82572) - || 2001 OU83 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82573) - || 2001 OE85 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82574) - || 2001 OH85 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82575) - || 2001 OL85 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (82576) - || 2001 OW85 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (82577) - || 2001 OO86 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82578) - || 2001 OS86 || 28 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82579) - || 2001 OV86 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82580) - || 2001 OZ86 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82581) - || 2001 OC87 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82582) - || 2001 OG87 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82583) - || 2001 OK87 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82584) - || 2001 OL87 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82585) - || 2001 OV87 || 30 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82586) - || 2001 OH88 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82587) - || 2001 OK88 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82588) - || 2001 OX88 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82589) - || 2001 OK89 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82590) - || 2001 OO89 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (82591) - || 2001 OW89 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82592) - || 2001 OM90 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82593) - || 2001 OW90 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82594) - || 2001 OH91 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82595) - || 2001 OY92 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82596) - || 2001 OG93 || 25 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82597) - || 2001 OK93 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (82598) - || 2001 OX94 || 29 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82599) - || 2001 OP95 || 31 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (82600) - || 2001 OU95 || 25 juli 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel|}

Planetoïdenlijsten